Став може бити:

Став, ментална диспозиција у психологији
Став (часопис), омладински часопис